

Ruimtevaart 
The Black Knight (satelliet), een mysterieuze satelliet
Black Knight (raket), onderdeel van het Britse raketprogramma uit de jaren 50

Entertainment 
 Black Knight (Marvel), de naam van drie personages van Marvel Comics:
 Black Knight (Dane Whitman)
 Black Knight (Sir Percy)
 Black Knight (Nathan Garrett)
 The Black Knight (film), een film met Alan Ladd
 Black Knight (film), een film uit 2001 met Martin Lawrence
 Black Knight (flipperkast), een flipperkastspel van Williams Electronics
 Black Knight (manga), een manga van Kai Tsurugi